Дијада може бити
 дијада (социологија), двочлана међусобно тесно емотивно повезана група
 дијада (биологија), пар хроматида који се јављају у профази прве мејозе